Příjmení Ashworth nosí více významných osobností:

 Gerry Ashworth (* 1942) – americký atlet, sprinter
 Jeanne Ashworthová (1938–2018) – americká rychlobruslařka
 Richard Ashworth (* 1947) – britský politik, europoslanec v letech 2004–2019